Imię męskie
 Amancio Amaro – hiszpański piłkarz
 Amancio Ortega
Nazwisko
 Ebert William Amâncio
Inne
 Amancio – miejscowość na Kubie